Ел Моготе има више значења:

 Ел Моготе (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Моготе (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Моготе (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Моготе, Ла Консепсион (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Моготе (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Моготе (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Моготе (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Моготе, Ел Бахио (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Моготе (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Моготе (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Моготе (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Моготе (Тезонтепек де Алдама), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Моготе (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Моготе (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Моготе (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Моготе (Акулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Моготе (Ел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Моготе, План Гранде (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Моготе (Сан Педро Истлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Моготе (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Моготе (Тласко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Моготе (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Моготе (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Моготе (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Моготе (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику